«Гравлин-Дюнкерк» () — французский баскетбольный клуб из города Гравлин, выступающий во французской Про Лиге А.

Достижения 
 Чемпионат Про Лиги A :
 Финалист (1) : 2004
 Semaine des As de basket-ball :
 Финалист (1) : 2005
 Кубок Франции :
 Победитель (1) : 2005
 Финалист (2) : 2003, 2010
 Чемпионат Про Лиги B :
 Чемпион (1) : 1988

Состав команды в сезоне 2010/11 
 Главный тренер :   Кристиан Моншо
 Ассистент :  Кристоф Миллуа

Знаменитые игроки 
  Оливер Бюргайн 6 сезонов: '89-'94, '01-'02
  Стефен Брюн 2 сезона: '06-'08
  Али Бюзиан 5 сезонов: '99-'04
  Даиниус Адомаитис 4 сезона: '03-'07
  Чад Остин 1 сезон: '07-'08
  Маркус Брэгг 1 сезон: '93-'94
  Марк Браун 1 сезон: '01-'02

Ссылки 
 Официальный сайт БК Гравлин-Дюнкерк

Баскетбольные клубы Франции
Спорт в Гравлине